est un nom toponymique japonais signifiant en bas de la montagne.

Toponyme 

Le , situé à Naha, sur l'île d'Okinawa.

Patronyme 
Différentes personnalités ont hérité de ce toponyme dans leur patronyme :
 , né en 1995 est une footballeuse internationale ;
  (1863 - 1931), est un amiral de la marine impériale japonaise ;
  (1934 - 2000), est un ichtyologue et écologiste ;
 , né en 1938, est un gymnaste ;
 , né en 1986 est un rugbyman ;
 , est une scénariste américaine ;
 , né en 1997 est un athlète, spécialiste du sprint ;
 , né en 1961, est un guitariste classique ;
 , né en 1978, joueur de go professionnel ;
 Kazumi Yamashita, née en 1948, patineuse artistique japonaise ;
 , né en 1995, est un pilote automobile ;
 , compositrice de musique de jeu vidéo (dont Castlevania) ;
  (1922–1971), artiste japonais ;
 , né en 1985, compositeur de musique de film ;
 , bassiste du groupe Loudness ;
 , né en 1964 est une athlète ;
 , né en  1952, médecin ;
 , né en 1970, est un illustrateur de pin-up ;
 , né en 1966, est un écrivain ;
 , 1953 - 1972, chanteur, compositeur et producteur de disques ;
 , né en 1987 est un footballeur ;
 , né en 1974, acteur, chanteur et compositeur ;
 , (1885 - 1946), est un général de l'armée impériale japonaise ;
 , né en 1970, est une mangaka ;
 , né en 1988, est un guitariste, leader du groupe One Ok Rock ;
 , né en 1957, est un judoka ;
 , est un directeur et concepteur de jeu vidéo, travaillant pour Nintendo ;
 , né en 1977 est un footballeur ;

Autres 
 L' sont des restes d'un homo sapiens, découverts dans une grotte de l'île d'Okinawa.
 La , dans laquelle il a été trouvé.
 L'« Or de Yamashita », un butin de guerre, dérobé dans une grande partie de l'Asie, prétendument trouvés aux Phillippines, et ammssé par  Tomoyuki Yamashita, qui lui donne son nom.